Pirinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Joakim Pirinen (né en 1961), auteur suédois de bandes dessinées
 (né en 1982), chanteur et compositeur finlandais
 (né en 1991), joueur finlandais de football
 (né en 1995), partineur artistique finlandais
 (1915-1999), historien et professeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois